Ulf Nilsson i olika varianter kan avse:
 Ulf Nilson (1933–2018), svensk journalist, utrikeskorrespondent på Expressen
 Ulf Nilsson (politiker) (född 1945), svensk politiker, folkpartistisk riksdagsledamot
 Ulf Ivar Nilsson (född 1946), svensk skämttecknare och journalist
 Ulf Nilsson (författare) (1948–2021), svensk författare av barnböcker
 Ulf Nilsson (seglare) (född 1948), svensk olympisk seglare
 Ulf Nilsson (ishockeyspelare) (född 1950), svensk ishockeyspelare
 Ulf Nilsson (landstingspolitiker) (född 1951), socialdemokratisk politiker, sedan 2006 landstingsfullmäktiges ordförande i Landstinget i Kalmar län
 Ulf Nilsson (partiledare) (född 1953)
 Ulf Nilsson (professor) (född 1961), professor i datalogi
 Ulf B. Nilsson (född 1961), svensk kompositör
 Ulf Nilsson (ishockeymålvakt) (född 1965), svensk ishockeymålvakt
 Ulf Nilsson (sångare) (född 1978)